la famille Le Tonnelier de Breteuil
 Jérôme Tonnelier, (1751-1819), minéralogiste français ;
 Rodolphe Tonnellier, (1887-1965), homme politique français ;
 Thierry Tonnellier, (1959-), athlète français.